River Greta kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Greta (vattendrag i Storbritannien, County Durham), England, 
 River Greta (vattendrag i Storbritannien, lat 54,15, long -2,60), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar